zdrobniała forma imienia Gerhard
 GERD – suma krajowych wydatków na cele badawcze i rozwojowe
 GERD – choroba refluksowa przełyku
 Gerda (Gerd) – bogini nordycka